Кабаль:

 Кабаль — группа высокопоставленных чиновников в Англии, Шотландии и Ирландии после реставрации Стюартов, в 1668—1674 годах.
 Кабаль, Хуан Себастьян (род. 1986) — колумбийский профессиональный теннисист.
 Кабаль Гуарро, Микель (род. 1977) — каталанский переводчик русской литературы на каталанский язык.